

Cucina 
 Merenda – pasto veloce consumato normalmente nel pomeriggio
 Merenda – sinonimo di snack

Persone 
 Giovanni Merenda – pittore e scrittore italiano
 Giuseppe Merenda – architetto italiano
 Luc Merenda – attore ed ex fotomodello francese
 Moreno Merenda – calciatore svizzero
 Quinto Antonio Merenda – politico romano
 Servio Cornelio Merenda – politico romano
 Tito Antonio Merenda – politico romano

Altro 
 Palazzo del Merenda – palazzo di Forlì
 Merenda – cognome romano

Altri progetti